Михаи́л Никола́евич Жу́ков (1901—1960) — советский дирижёр, композитор. Заслуженный артист РСФСР (1941). Заслуженный деятель искусств Латвийской ССР (1949). Лауреат Сталинской премии второй степени (1950).

Биография 

М. Н. Жуков родился а в Москве. В 1918 году окончил Народную хоровую капеллу по классу Н. С. Голованова. В 1928—1932 годах и 1935—1941 годах дирижёр МАМТ имени К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко (с 1939 года главный дирижёр). В 1944—1946 годах дирижёр Московского театра оперетты. С 1946 года дирижёр, с 1948 года главный дирижёр ГАТОБ Латвийской ССР. В 1951—1957 гг. дирижёр Большого театра в Москве.

М. Н. Жуков умер 8 ноября 1960 года. Похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище (участок № 5).

Творчество

Оперы 
 «Триумф» (1924)
 «Овод» (1928)
 «Гроза» (1941)

Постановки опер 
  — «Семён Котко» С. С. Прокофьева (мировая премьера)
  — «Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии» Н. А. Римского-Корсакова
  — «Борис Годунов» М. П. Мусоргского
  — «Сорочинская ярмарка» М. П. Мусоргского и Ц. А. Кюи
  — «Вертер» Ж. Массне

Дискография 
Жуков с оркестром БСО ВР осуществил первую полную запись оперы Прокофьева «Семён Котко».

Награды и премии 
 Сталинская премия второй степени (1950) — за дирижирование балетным спектаклем «Борис Годунов» М. П. Мусоргского на сцене ГАТОБ Латвийской ССР
 заслуженный артист РСФСР (1941)
 заслуженный деятель искусств Латвийской ССР (1949)

Источники

Ссылки 
 ОТКЗ  

Заслуженные деятели искусств Латвийской ССР
Члены Союза композиторов СССР
Персоналии:Латвийская национальная опера
Дирижёры Московского музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко
Дирижёры Московского театра оперетты
Похороненные на Новодевичьем кладбище